Никола Горянски може да се отнася за:

 Никола I Горянски;
 Никола II Горянски.